Il singolare del torneo di tennis Wembley Championship 1976, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Jimmy Connors che ha battuto in finale Roscoe Tanner 3-6, 7-6, 6-4.

Teste di serie 
 Jimmy Connors (campione)
 Ilie Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Wembley Championship 1976